Karjalansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karjalansaari (ö i Lappland), Tunturi-Lappi, 
 Karjalansaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Karjalansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, Haavistonpohja), 
 Karjalansaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Karjalansaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Karjalansaari (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Karjalansaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Karjalansaari (ö i Södra Savolax, Ruokovesi), 
 Karjalansaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar